Llista de masies i altres construccions relacionades dels municipis de l'est de la subcomarca del Baix Montseny a la comarca del Vallès Oriental (municipis de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Vallès Oriental

Valles Oriental Est Baix Montseny
 Llista de masies del Vallès Oriental - est del Baix Montseny